Njord — третий студийный альбом германо-норвежской симфоник-метал-группы Leaves’ Eyes, выпущен 26 августа 2009 года под лейблом Napalm Records.

Альбом назван в честь скандинавского бога Ньёрдa из числа ванов. Большинство песен на этом альбоме, как и на предыдущем, посвящены темам викингов, скандинавской истории и мифологии.

Список композиций

Участники записи 
 Лив Кристин — ведущий/бэк-вокал
 Александр Крулль — клавишные, программирование
 Торстен Бауер — ведущая/ритм/акустическая/бас-гитара
 Матиас Рёдерер — ведущая/ритм/акустическая гитара
 Алла Федынич — бас-гитара (числится, но не участвует в записи альбома)
 Севен Антонопулос — барабаны, перкуссия

Примечания 

Альбомы Leaves' Eyes
Альбомы Napalm Records